Багнюк, Алексей Сергеевич (род. 1979) — украинский футболист, защитник.
 Багнюк, Андрей Степанович — советский военный, государственный и политический деятель, полковник.